“voice all over”

Codici 
 VAO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Suavanao (Isole Salomone)

Geografia 
 Vao – isola di Vanuatu